Wyoming County je název tři okresů ve Spojených státech amerických:
 Wyoming County (New York) – okres státu New York
 Wyoming County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Wyoming County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie